Kalbarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Bożena Kalbarczyk (* 1942), polnische Eisschnellläuferin
 Janusz Kalbarczyk (1910–1999), polnischer Eisschnellläufer